Colin Gregory ha battuto in finale Richard Schlesinger 6–2 6–2 5–7 6–4.

Teste di serie
 Jack Crawford (quarti di finale)
 Edgar Moon (semifinali)
 Jack Cummings (secondo turno)
 Harry Hopman (semifinali)
 Pat O'Hara-Wood (quarti di finale)
 Colin Gregory (Campione)
 Bunny Austin (quarti di finale)
 Richard Schlesinger (finalista)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1929